ETLA est un sigle qui peut signifier :
  : acronyme à quatre lettres. Voir aussi TLA.
 L'Institut de recherche sur l'économie finlandaise.